Breaker (álbum de Accept)
Breaker (álbum de For Today)
Jaraguá Breakers
Boston Breakers

Desambiguação